Integrator von lat. integrare (heil, unversehrt machen, ergänzen) oder integratio (Wiederherstellung eines Ganzen) bezeichnet in der:

 Chemie: Gerät zur Auswertung von apparativ ermittelten chromatographischen Daten (heute durch EDV abgelöst)
 Elektronik: eine Beschaltung eines Operationsverstärkers, mit welcher mathematisch integriert werden kann; siehe Operationsverstärker #Integrierer
 Informationstechnik: das Tätigkeitsprofil des Systemintegrators
 Logistik: Unternehmen, das verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette zusammenführt, siehe Spedition
 Mathematik: einen Begriff aus der Integralrechnung, siehe Stieltjesintegral
 Messtechnik: ein Instrument zur Berechnung von Flächen in Karten oder statischen Momenten; siehe Planimeter.
 Numerischen Mathematik: ein Computerprogramm oder Algorithmus zur Lösung von Differentialgleichungen; siehe Numerische Integration.
 Regelungstechnik: ein Baustein, der eine mathematische Integration durchführt, siehe I-Glied